Bandungharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bandungharjo, Grobogan, by, Jawa Tengah, 
 Bandungharjo, Jepara, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar